Паррондо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Паррондо, Гвадалупе (род. 1946) — мексиканская пианистка.
 Паррондо, Хуан (род. 1964) — испанский физик.
 См. также 
 Парадокс Паррондо — парадокс в теории игр, который обычно характеризуют как проигрышную стратегию, которая выигрывает.